Live at the Marquee – festival musicale annuale che si tiene a Cork, Irlanda
 Live at the Marquee – album degli Osibisa del 1984
 Live at the Marquee – album di Gary Moore del 1980
 Live at the Marquee – album dei Dream Theater del 1993
 Live at the Marquee – album dei King Crimson del 1998
 Live at the Marquee – album dei Girl del 2001
 Live at the Marquee 1980 – album degli Atomic Rooster del 2002
 Live at the Marquee Theatre – album dei The Format
 Live at the Marquee – album dei Jesus Jones del 2005